Staab :
 Monika Staab (née en 1959), entraîneuse allemande de football.
 Rebecca Staab (née en 1961), actrice américaine.
  (1926 – 2012), chimiste allemand.